Кальман Шовари — венгерские футболисты, отец и сын.

 Шовари, Кальман (борец) (1910—1966) — венгерский борец вольного стиля.
 Шовари, Кальман (футболист) (1940—2020) — его сын, венгерский футболист, игрок национальной сборной.